Varias imágenes, capillas y cofradías están dedicadas al Cristo de Burgos, también citado como Señor de Burgos o Santo o Santísimo Cristo de Burgos.

Imágenes 
 Santo Cristo de Burgos (Catedral de Burgos), imagen origen de la devoción y que se expone en la Catedral de Burgos.

Cofradías

Dedicadas al Santo Cristo de Burgos de la Catedral de Burgos (España) 
 Hermandad del Cristo de Burgos (Sevilla), fundada en Sevilla a finales del siglo XV.
 Cofradía del Santísimo Cristo de Burgos y de Nuestra Señora de la Cinta de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, fundada en 1955.
 Cofradía de las 7 palabras y del Santísimo Cristo de Burgos de Burgos, fundada en 1986.
 Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos en Murcia, fundada en Murcia en el año 1995.

Dedicadas al Santo Cristo de Burgos de San Gil 
 Real Hermandad de la Sangre de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores, fundada en Burgos con el nombre de Cofradía noble de la Sangre del Cristo en 1592.

Toponimia 
 Cabra del Santo Cristo (Jaén), que hace referencia a la imagen del Sagrado Lienzo del Santo Cristo de Burgos que llegó a la población en 1637 desde el  Real Monasterio de los Agustinos de Burgos.